Яблонное — деревня в Бежецком районе Тверской области. Входит в состав Борковского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 13 км на северо-запад от центра поселения деревни Борок Сулежский и в 25 км на север от районного центра Бежецка.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Яковлевской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. В 1887 году в деревне было 55 дворов. На тот момент в деревне имелась земская школа. 

С 1929 года деревня входила в состав Морозовского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Борковского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района